Reyerstoren, de bekendste VRT-toren, net naast het omroepgebouw
Zendmast Sint-Pieters-Leeuw (Norkring België van Sint-Pieters-Leeuw), een 300 meter hoge betonnen mast in Sint-Pieters-Leeuw
Zendmast Egem (Norkring België van Egem), een 305 meter hoge mast in het West-Vlaamse Egem